Алексе́й Петро́в:
 Петров, Алексей Александрович (род. 1974) — российский тяжелоатлет.
 Петров, Алексей Андреевич (1918—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Петров, Алексей Геннадьевич (род. 1976) — украинский офицер спецслужб, генерал-майор.
 Петров, Алексей Динарович (Алексей Суворов; род. 1962) — российский преступник.
 Петров, Алексей Дмитриевич (1863—после 1917) — липецкий уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы.
 Петров, Алексей Евгеньевич (род. 1991) — белорусский футболист.
 Петров, Алексей Зиновьевич (1910—1972) — советский физик-теоретик.
 
 Петров, Алексей Ильич (1926—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Алексей Леонидович (1859—1932) — русский филолог-славист, профессор славяноведения.
 Петров, Алексей Миронович (1902—1993) — генерал-майор инженерных войск ВС СССР.
 
 
 
 Петров, Алексей Степанович (1937—2009) — советский велогонщик.